Alebtong (plaats), plaats in Oeganda
 Alebtong (district), district in Oeganda